Moore é o nome de três condados dos Estados Unidos:
 Condado de Moore (Carolina do Norte)
 Condado de Moore (Tennessee)
 Condado de Moore (Texas)

Desambiguações de topônimos